Zecchini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonino Zecchini (1864–1935), Jesuit, Titularerzbischof und Apostolischer Nuntius
 Luciano Zecchini (* 1949), italienischer Fußballspieler und -trainer